HNK Šibenik er en kroatisk fodboldklub i Šibenik, der konkurerer i Prva HNL, som er landets topdivision.

Historiske slutplaceringer

Aktuel trup

Referencer 

Fodboldklubber i Kroatien
Etableret i 1932